Drago Bahun (glumac) (1933. – 1993.), hrvatski glumac, TV redatelj i scenarist
Drago Bahun (političar) (1955.), slovenski sociolog i političar